Stafford County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Stafford County (Kansas) – okres státu Kansas
 Stafford County (Virginie) – okres státu Virginie

Související články 
 Staffordshire